

Lokalizacje

Niemcy 
 Osterhofen – dzielnica gminy Bayrischzell w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Osterhofen – dzielnica gminy Königsdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Osterhofen – dzielnica gminy Rimsting w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Osterhofen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf